Акишев — фамилия; имеет женскую форму Акишева.
 Акишев, Грязной (XVII век) — дьяк.
 Акишев, Данияр Талгатович (род. 1976) — казахстанский государственный деятель, председатель Национального банка Республики Казахстан.
 Акишев, Зейтин (1911—1991) — советский казахский писатель, драматург и переводчик, педагог.
 Акишев, Кемаль Акишевич (1924—2003) — советский и казахстанский археолог.
 Акишев, Токиш Акишевич (1932—1999) — советский и казахстанский геофизик, профессор, общественный деятель.
 Акишев, Серик Мухамбедияулы (род. 1980) — казахстанский телеведущий.

См. также 
  — название населённых пунктов.

Примечания